Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Balázs Taróczy 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (Campione)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 José Higueras (terzo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)

 Mel Purcell (secondo turno)
 Heinz Günthardt (semifinali)
 Diego Pérez (primo turno)
 Pablo Arraya (quarti di finale)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Balázs Taróczy (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1984